Kunowski – pseudonim Pawła Chroboka
 Jan Kunowski
 Stefan Kunowski

Zobacz też 

 Bór Kunowski
 Rów Kunowski
 Staw Kunowski
 Staw Kunowski (przystanek kolejowy)